205 км, 205-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 205 км  остановочный пункт / пассажирская платформа,  Казахстанская железная дорога. Код 700257.
 205 км — разъезд, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 592933.
 205 км — пост, Московская железная дорога (Тульская область). Код 226520.
 205 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 175219.

 205 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787814.
 205 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 595857.
 205 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296838.

 205 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 432575.
 205 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 725625.